Titanoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen von Titan und Sauerstoff:
 Titan(II)-oxid TiO
 Titan(III)-oxid Ti2O3
 Titan(IV)-oxid TiO2 in den Modifikationen Rutil, Anatas und Brookit
 Titansuboxide mit einer Zusammensetzung von TiO bis Ti2O

Siehe auch:
 Titanoxide